Nataf, qui peut signifier « aromate », « résine odoriférante » ou « parfum » en hébreu, peut désigner :

Patronyme 

 Éric Nataf (né en 1960), radiologue et écrivain  français ;
 Félix Nataf (1895-1983), banquier tunisien, lié à l'indépendance du Maroc en 1956 ;
 Igor-Alexandre Nataf (né en 1978), joueur d'échecs français ;
 Isabelle Nataf (1961-2013), journaliste française ;
 J. P. Nataf (né en 1962), auteur-compositeur-interprète et guitariste français ;
 Mallaury Nataf (née en 1972), actrice et chanteuse française ;
 Oren Nataf (né en 1972), est réalisateur français
 Valérie Nataf  (née en 1959), journaliste française ;
 Valérie Nataf  (née en 1986), actrice française ;
 Victor Nataf (1936-2017), plus connu sous son nom de scène de Victor Lanoux, acteur français.

Toponyme 

 , village situé en Israël, dans les Monts de Judée.

Divers 
 (13325) Valérienataf, un astéroïde.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade